Парса может означать:

 Парса (Персида) — историческая область, ныне в составе остана Фарс.
 Парса — граница между свойствами отдачи и получения в каббале.
 Парса — литературный жанр, небольшое по объёму поэтическое или прозаическое произведение.
 Парса — один из 75 районов Непала.
 Парса, Ахмад (1907—1997) — иранский ботаник, первый современный профессор ботаники в Тегеране.
 Парса, Фаррухру (1922—1980) — иранский политический деятель, врач, педагог, министр образования.